Harold – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Aroldo
Harold – film del 2008 diretto da T. Sean Shannon
Harold – località della Contea di Floyd (Kentucky, Stati Uniti d'America)